

Cinema e televisione 
 Split – film del 1989 diretto da Chris Shaw
 Split – film del 2016 diretto da Jamie Buckner
 Split – film del 2016 diretto da Deborah Kampmeier
 Split – film del 2016 diretto da M. Night Shyamalan
 Split – serie televisiva israeliana del 2009

Geografia 
 Split – nome in lingua croata della città di Spalato, in Croazia

Musica 
 Split discografico – in musica, un album o un singolo contenente canzoni di due o tre artisti
 Split – album dei Groundhogs del 1971
 Split – album dei Pink Project del 1983
 Split – album di Patricia Barber del 1989
 Split – album del gruppo britannico Lush del 1994
 Split – album di The Huntingtons e Darlington del 2000
 Split – album di Zeke e Peter Pan Speedrock del 2005
 Split (Only U) – singolo di Tiësto coi The Chainsmokers del 2015
 Split –  split del gruppo Verdena e del cantautore Iosonouncane del 2015

Tecnologia 
 Split – unità autonoma di condizionamento/riscaldamento composta da un'unità interna e un'unità esterna
 Netsplit – in informatica, disconnessione di un nodo da una rete
 Split – comando dei sistemi Unix per suddividere un file in più parti

Altri progetti